Almargen kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almargen (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Almargen (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar